YEC steht für:
 Yorkshire Engine Company, englischer Lokomotivenhersteller
 Yukon Energy Corporation, staatliches Energieversorgungsunternehmen in Yukon (Territorium), Kanada
 YEC (Automarke), britische Automarke
 Yecheon Air Base (IATA-Code), Militärflughafen im Yecheon County, Gyeongsangbuk-do, Südkorea

yec steht für:
 Jenische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung